Кадзидло () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Остроленкский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 11 007 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бжозова
 Бжозувка
 Чарня
 Худек
 Дылево-Нове
 Дылево
 Голянка
 Грале
 Глеба
 Язгарка
 Еглиёвец
 Кадзидло
 Кежек
 Климки
 Кробя
 Кучиньске
 Пясечня
 Росош
 Сярча-Лонка
 Суль
 Стшалки
 Татары
 Тодзя
 Вах
 Караска
 Подгуже

Соседние гмины 
 Гмина Бараново
 Гмина Лелис
 Гмина Лысе
 Гмина Мышинец
 Гмина Збуйна

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства